І́род, И́род, також И́рід — популярне ім'я/прізвище у 1 ст. до н. е., яким користувалися декілька царів Юдейської провінції Римської імперії.
Ім'я Ірод походить від традиційної давньогрецької вимови імені Ἡρῴδης (Іродіс), що значить ἥρως (hḗrōs) — богатир, герой; івр. הוֹרְדוֹס (Хордос, Хордус); лат. Herodus (Геродус).

Династія Іродіади:
 Ірод Антипатр, також відомий як Ірод I (нар. 178 до н. е.) — Дід Ірода Великого
 Ірод Великий, також відомий як Ірод II (бл. 73 р. до н. е. — 4 р. до н. е.) — цар Юдеї
 Сини Ірода Великого:
 Ірод III, також відомий як Ірод Пилип I (нар. 28 р. до н. е. — 1 ст.) — перший чоловік Іродіади
 Ірод IV (нар. 27 р. до н. е.) — син Клеопатри з Єрусалиму
 Ірод Архелай (бл. 23 р. до н. е. — 6 н. е.) — етнарх Юдеї, Самарії та Ідумеї
 Ірод Антипа, також відомий як Антипа II (20 р. до н. е. — 39 н. е.) — тетрарх Галілеї
 Ірод Филип II, також відомий як Пилип Тетрарх (бл. 20 р. до н. е. — 34 н.е) — тетрарх Ітуреї, Трахонітської області, Батанеї та Аврана, син Ірода Великого та його п'ятої дружини Клеопатри Єрусалимської.
 Онуки Ірода Великого:
 Ірод Халкіський, також відомий як Ірод V (10 р. до н. е. / 9 р. до н. е. — 48 н. е.) — король Халкіди
 Ірод VI (20 р. до н. е. — 37 н. е.) — син  Фазаеля II та Салампсо
 Ірод Агріппа I (приблизно 10 р. до н. е. — 44 н. е.) — цар Юдеї
 Правнуки Ірода Великого:
 Ірод Агріппа II (27 н. е. — 93 н. е.) — тетрарх Халкіди
 Ірод VII — син Арістобула Халкіського та Саломії III

Примітки 
 Джерела

Див. також
 Ірод Корнелій (1937) – український прозаїк, поет.